Gerhard Daum ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Daum (Architekt) (1931–2013), österreichischer Architekt und Designer
 Gerhard Daum (Komponist) (* 1956), deutscher Komponist und Musiker